Jan Eggens (burgemeester) (1943-2015), Nederlands burgemeester van onder andere Dantumadeel
 Jan Eggens (motorcoureur) (1942-2010), Nederlands motorcoureur